Winnenthal oder Winnental steht für:

 Winnenthal (Xanten), ein Ortsteil der Stadt Xanten, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 das Haus Winnenthal in Xanten in Nordrhein-Westfalen
 das Schloss Winnental (auch: Winnenthal) in Winnenden in Baden-Württemberg